|-
| 202201 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202202 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202203 - || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202204 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202205 - || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202206 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202207 - || || 9 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202208 - || || 14 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 202209 - || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202210 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202211 - || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202212 - || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202213 - || || 15 de desembre de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 202214 - || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202215 - || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202216 - || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202217 - || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202218 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202219 - || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202220 - || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202221 - || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202222 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202223 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202224 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202225 - || || 2 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202226 - || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202227 - || || 16 de desembre de 2004 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 202228 - || || 17 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202229 - || || 19 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202230 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202231 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202232 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202233 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202234 - || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 202235 - || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202236 - || || 18 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 202237 - || || 19 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 202238 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202239 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202240 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202241 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202242 - || || 1 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202243 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202244 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202245 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202246 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202247 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202248 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202249 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202250 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202251 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202252 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202253 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202254 - || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202255 - || || 9 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202256 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202257 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202258 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202259 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202260 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202261 - || || 15 de gener de 2005 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 202262 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202263 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202264 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202265 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202266 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202267 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202268 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202269 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202270 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202271 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202272 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202273 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202274 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202275 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202276 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202277 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202278 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202279 - || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202280 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202281 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202282 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202283 - || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202284 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 202285 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 202286 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 202287 - || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202288 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202289 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 202290 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202291 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202292 - || || 4 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202293 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202294 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202295 - || || 9 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 202296 - || || 10 de febrer de 2005 || Powell || R. Fredrick, R. Trentman
|-
| 202297 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202298 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 202299 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 202300 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2